Isabel Blanco (Bergen, 10 mei 1979) is een voormalig Noors-Spaanse handbalster die in het seizoen 2016/2017 haar laatste seizoen volbracht bij de Noorse club Halden HK. Van 2004 tot 2014 maakte ze deel uit van de Noorse nationale selectie. Blanco was een rechtshandige cirkelspeelster.

Blanco speelde in het verleden voor verschillende clubs, waaronder Aalborg DH, Club El Ferrobus Mislata en Tertnes Idrettslag, maar het grootste deel van haar carrière bracht ze door in Ikast (2000-2004, 2006 tot 2011). Met haar aan de cirkel werd FC Midtjylland Håndbold in 2002, 2003 en 2008 tweede in de GuldBageren Ligaen, de hoogste nationale competitie, en in 2000 en 2004 derde. In 2006 werd Blanco uitgeroepen tot Cirkelspeelster van het Jaar.

Noors team 
In 2004 debuteerde ze in het nationale team en speelde sindsdien 86 wedstrijden waarin ze 165 keer scoorde. Ze maakte deel uit van het team dat in 2004 en 2008 Europees kampioen werd.

Interlands

Persoonlijk leven 
Blanco is geboren in Bergen, Noorwegen. Haar vader is Fernando Blanco Jiménez, van Spaans-Galicisch afkomst. Blanco Jiménez is een voormalig voetballer die heeft gespeeld bij Deportivo de La Coruña. Blanco heeft niet in Spanje gewoond, uitgezonderd het jaar bij de club El Ferrobus Mislata.

Externe links 
 
 
 

Noors handballer